Štír může znamenat:
 štíři – řád pavoukovců
 souhvězdí Štíra – souhvězdí Štír
 Štír (znamení) – astrologické znamení
 král Štír – král Egypta v předdynastickém období

Externí odkazy